Weltordnung steht für:

 Neue Weltordnung als Begriff in der US-Außenpolitik
 Neue Weltordnung (Verschwörungstheorie)
 die Neue Weltordnung nach dem Untergang der Sowjetunion, siehe 20. Jahrhundert #Neue Weltordnung

Siehe auch:
 Empire – die neue Weltordnung
 World Order